Эль-Боске () — название различных объектов, встречающееся в испаноязычных странах. В переводе с испанского — лес.

Топонимы 
 Эль-Боске — посёлок и муниципалитет в Испании, провинция Кадис, комарка Сьерра-де-Кадис.
 Эль-Боске(es) — посёлок в Испании, провинция Кантабрия, муниципалитет Энтрамбасагвас.
 Эль-Боске — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Эль-Боске — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Эль-Боске — коммуна в Чили, провинция Сантьяго.

Учреждения 
 Эль-Боске(es) — университет в Колумбии, на северо-востоке столицы, города Богота.
 Эль-Боске(es) — авиабаза в Чили, в 15 милях южнее города Сантьяго.